Хартвил има више значења:
 Хартвил (Вајоминг)
 Хартвил (Мисури)
 Хартвил (Охајо)